A delegação do estado de Ebonyi na Assembleia Nacional da Nigéria compreende três representantes eleitos para o Senado da Nigéria que representam as regiões do Ebonyi Central, Ebonyi do Norte e Ebonyi do Sul, além de seis deputados para a Câmara dos Representantes que representam os distritos eleitorais de Ezza Norte/Ishielu, Ikwo/Ezza Sul, Ohaukwu/Ebonyi, Ivo/Ohaozara/Onicha, Afikpo Norte/Afikpo Sul e Abakaliki/Izzi.

Quarta República (1999–presente)

6ª Legislatura (2007–2011)

7ª Legislatura (2011–2015)

8ª Legislatura (2015–2019)

9ª Legislatura (2019–2023)

Ver também
Senado da Nigéria
Câmara dos Representantes da Nigéria
Assembleia Nacional da Nigéria

Ebonyi (estado)
Ebonyi